Miejscowości w USA:
 Mantorville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Mantorville (ang. Mantorville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge